Heinemannomyces splendidissimus — вид грибів, що належить до монотипового роду  Heinemannomyces.

Примітки

Джерела 
 Watling, R. 1998. Heinemannomyces, a new lazuline-spored agaric genus from South East Asia. Belgian Journal of Botany. 131(2):133-138 - P.133

Роди грибів
Печерицеві
1999 у науці